VML ist die Abkürzung für:

 Vector Markup Language, abgelehnter Standard für Vektorgrafiken
 Variable Message Language, ein Standard, um Nachrichten XML-ähnlich zu übertragen
 Verlag Marie Leidorf, ein deutscher Fachbuchverlag für Archäologie
 VML, Inc., eine international tätige Werbeagentur

VML